Quintet per a clarinet (Mozart)
 Quintet per a clarinet (Brahms)